Черво́на Доли́на — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 80 осіб. Орган місцевого самоврядування - Павлівська сільська рада.

Географія 
Село Червона Долина розташоване в центрі Васильківського району на річці Соломчина. На східному півдні межує з селом Павлівка, на сході з селом Шев'якине, на півночі з селом Шев'якине, на півночі з селом Зоря та на заході з селищем Крутоярка. 
Річка в цьому місці пересихає, на ній зроблено кілька загат. Поруч проходить залізниця, станція Крутоярка за 2 км.

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області